Hargeisa (Somali: Hargeysa, Arapski: هرجيسا) je glavni i najveći grad de-facto nezavisne države Somaliland koja je formirana 1991. na teritoriji koja zvanično deo Somalije.Hergaisa je takođe bila kolonijalna prestonica Britanskog Somalilanda od 1941. do 1960.

Spoljašnje veze 

 Gradska vlada Hargeise
 Ambasador Hotelu Hargeisi

Главни градови непризнатих држава и територија
Градови у Сомалиленду